

Geografia

Austria 
 Bad Aussee – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen
 Bad Aussee – dawna ekspozytura polityczna

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Úsov

Zobacz też 
 Ausee